Giustiniani är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Agostino Giustiniani (1470–1536), italiensk romersk-katolsk biskop
 Alessandro Giustiniani (1778–1843), italiensk kardinal
 Alicia Giustiniani (1500-talet), dogessa av Venedig
 Andreolo Giustiniani (1385–1456), italiensk lärd och historieskrivare
 Benedetto Giustiniani (1554–1621), italiensk kardinal
 Bernardo Giustiniani (1408–1489), venetiansk lärd och historieskrivare
 Giacomo Giustiniani (1769–1843), italiensk kardinal
 Leonardo Giustiniani (1383/8?–1446), venetiansk humanist och statsman
 Lorenzo Giustiniani (1381–1456), patriark av Venedig och helgon
 Luca Giustiniani (1586–1651) doge av Genua
 Orazio Giustiniani (1580–1649), italiensk kardinal
 Pompeo Giustiniani (1569–1616), italiensk militär och författare